125 Greenwich Street (auch unter dem Namen 22 Thames Street bekannt) ist ein im Bau befindlicher Wolkenkratzer in New York City.

Beschreibung 
125 Greenwich St. ist ausschließlich als Wohnturm konzipiert. Ursprünglich war im September 2014 geplant, dass der Turm 413 Meter hoch werden sollte. 2017 ergab die Planung eine Höhe von 278 Metern, 88 Stockwerken und 273 Wohneinheiten.

Der Wolkenkratzer befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum bereits fertiggestellten W New York Downtown Hotel & Residences (auch unter dem Namen 123 Washington Street gängig) und liegt nur einen Block vom neuen WTC entfernt. Direkt gegenüber lag einst das Deutsche Bank Building, welches Anfang 2011 abgerissen wurde und durch das 5 World Trade Center ersetzt werden soll.

Als Architekt wurde Rafael Viñoly ausgewählt, der unter anderem den aktuell höchsten Wohnturm der Welt, 432 Park Avenue, entworfen hatte. Bauherr von 125 Greenwich Street war neben Bizzi & Partners bis zu seiner Anklage wegen Steuerhinterziehung (September 2016) Michael Shvo. Ende Juni 2015 begann der offizielle Bau des Turms, als erstmals Bewehrungsstäbe in das Fundament gesetzt wurden. Der Innenausbau erfolgte durch March & White, deren Erfahrung im Einrichten von Superyachten in Materialauswahl und Design einfloss. Das kleinste Studio soll knapp 39 m² messen und rund 1,2 Mio. $ (Stand Ende 2017) kosten.

Siehe auch 
 Liste der höchsten Gebäude in New York

Weblinks 

 Rafael Viñoly Architects: 125 Greenwich Street
 
 CTBUH: 125 Greenwich Street.
 Offizielle Webpräsenz Michael Shvo

Einzelnachweise 

Hochhaus in Manhattan
Bauwerk der Postmoderne in New York City
Wohngebäude in Manhattan
Hochhaus in Nordamerika